Neusorg steht für:
 Neusorg, Gemeinde in der Oberpfalz
 Neusorg (Waldsassen), Ortsteil der Stadt Waldsassen in der Oberpfalz